Суперкубок Чехии по футболу 2015 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Викторией» из Пльзени с обладателем Кубка Чехии 2014/15 «Слован» из Либереца. Встреча состоялась 18 июля в Пльзени, на стадионе Дусан Арена.

До этого матча «Слован» 1 раз принимал участие в розыгрышах Суперкубка Чехии (в 2012 году, в котором проиграл «Сигме» со счётом 0:2), «Виктория» же играла 4 раза (один раз победив в 2011 году).

Обладателем Суперкубка Чехии 2015 года стала «Виктория», переигравшая «Слован» со счётом 2:1.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2015 на сайте soccerway.com

2015
Матчи ФК «Слован» Либерец
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
Чехия
Спорт в Чехии в 2015 году
Спортивные соревнования в Пльзене
Июль 2015 года
События 18 июля